Tauchboot steht für:

 im Allgemeinen jede Art von U-Boot
 ein Tauchsafari-Boot
 ein Kleinst-U-Boot
 das Fahrende Tauchboot
 ein  oder Tauchroboter, d. h. ein unbemanntes Unterwasserfahrzeug 

Siehe auch:

 Halbtaucher